Termin IOR ima više značenja.
 Indolpiruvat feredoksin oksidoreduktaza
 I.O.R., rumunsko optičko preduzeće